Das Mixed der Panamerikanischen Spiele 1951 war ein Tenniswettbewerb in Buenos Aires.

Ergebnisse

Quelle 
 1951 Buenos Aires Memoria auf https://www.panamsports.org/ (PDF-Datei, 12,8 MB), S. 119.

Tennis
Tennisturnier 1951
Tennisturnier in Buenos Aires
1951 Mixed